Lozna je lahko:
 Lozna, Trstenik (Srbija)
 Lozna, Banovići (Bosna in Hercegovina)
 Lozna, Bijelo Polje (Črna gora)